Syrianarpia är ett släkte av fjärilar. Syrianarpia ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Syrianarpia